Mołodiożnaja – rosyjska stacja polarna
 Mołodiożnaja – stacja metra moskiewskiego
 Mołodiożnaja – stacja metra w Almaty

 Mołodiożnaja Chokkiejnaja Liga – Młodzieżowa Liga Hokejowa w Rosji
 Mołodiożnaja Chokkiejnaja Liga B – Młodzieżowa Liga Hokejowa w Rosji